Круша (Варненская область) — село в Болгарии.
 Круша (Софийская область) — село в Болгарии.